En la Argentina existen dos departamentos llamados San Lorenzo, en las provincias del Chaco y de Santa Fe:

 Departamento San Lorenzo (Chaco)
 Departamento San Lorenzo (Santa Fe)